La copa eslovena de bàsquet és la segona competició eslovena de basquetbol. Es juga des del 1992 i en les seves últimes edicions ha adoptat el format Final Eight o sigui eliminatòries directes entre 8 participants.

Historial

Palmarès

Enllaços externs 
 Pàgina oficial

Competicions de bàsquet a Eslovènia